Crook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crook Township (Arkansas)
 Crook Township (Illinois)